Luperón kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Luperón (kommun), Puerto Plata, 
 Luperón (ort), Puerto Plata,